Jean Michel peut désigner :
 Jean Michel (vers 1435-1501), auteur médiéval de pièces de théâtre ;
 Jean Michel, poète gascon dans le  ;
 Jean Michel (1659-1709), peintre ariégeois ;
 Jean Michel (1908-1944), le docteur du maquis, résistant français ;
 Jean Michel (1908-1989), nom de scène de Léon Smet ;
 Jean Michel (1949-), homme politique français, membre du Parti socialiste ;
 Jean Michel (1951-), joueur de go ;
 Jean Michel, homme d'affaires, industriel, et homme politique (UDF-RPR) franc-comtois.